Майкл Кристофер Лэндис (, род. 18 сентября 1972) — американский актёр.

Ранние годы 
Лэндис родился в Бронксе, штат Нью-Йорк США. Сын декоратора Патрисии и Бернарда Лэндиса, консультанта по маркетингу. Имеет венгерско-итальянское происхождение.

Карьера 
Наибольшую известность получил, сыграв роль Джимми Олсена в сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» в первом сезоне шоу в 1993 году. Однако, несмотря на положительные отзывы и восторги поклонников, было принято решение о замене актёра — в DVD-комментариях к сериалу, авторы объяснили причину такого решения: персонаж Лэндиса привлекал к себе больше интереса, чем Дин Кейн в роли Супермена.

Также известен по роли детектива Николаса О’Мэлли в сериале «Охотники за нечистью». Снялся в таких популярных фильмах, как фильм ужасов «Пункт назначения 2» в одной из главных ролей, триллер «Любит — не любит» с Мишей Бартон и Джессикой Строуп, «Смерть свадебного свидетеля», «Фальшивка» с Сарой Мишель Геллар и других.

Личная жизнь 
21 октября 2000 года Лэндис женился на подруге Уэнди Бенсон. У пары есть двое детей — Мими и Доминик.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки